Luna nera, denominata anche Lilith – uno dei due fuochi dell'orbita lunare, l'altro dei quali è occupato dalla Terra
 Luna nera – sinonimo di novilunio
 Luna nera – romanzo di Laurell K. Hamilton
 Luna nera – film di Louis Malle
 Luna nera – album dei Franti del 1983
 Luna nera – singolo di Dani Faiv del 2021
 Luna nera – serie televisiva del 2020